Степу́ринское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Старицкого района Тверской области. На территории поселения находятся 60 населенных пунктов.
Центр поселения — деревня Степурино.
Образовано в 2005 году, включило в себя территории Бабынинского, Степуринского, Сидоровского, Романовского, Болдыревского и Гурьевского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 362,1 км²
 Нахождение: восточная часть Старицкого района
 Граничит:
 на севере — с Архангельским СП и Емельяновским СП
 на северо-востоке — с Калининским районом, Верхневолжское СП
 на востоке — с Московской областью, Лотошинский район
 на юге — с Зубцовским районом, Дорожаевское СП, Ульяновское СП и Столипинское СП
 на западе — с Ново-Ямским СП.

По территории поселения протекает река Шоша. Поселение пересекает автодорога «Старица — Степурино — Гурьево» с выходом в Московскую область на Лотошино.

Экономика 
В Советское время на территории поселения существовали следующие колхозы: «им. Калинина», «Правда», «Дружба», «Мир», «Верный Путь», «Победа».
Эта местность славилась льном и молочными продуктами.

Население 
По переписи 2002 года — 1759 человек, на 1 января 2008 — 1803 человек.

Населенные пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 

На территории поселения исчезли деревни: Бартенево, Боково, Глебцово, Демидово, Литино, Никиткино, Саблино, Скрылево и другие.

История 
В XI—XIV вв. территория поселения входило в Владимиро-Суздальское, затем Тверское княжество.
В XIV веке присоединена к Великому княжеству Московскому.
С образованием в 1796 году Тверской губернии территория поселения входила в Старицкий уезд (северная и восточная части) и в Зубцовский уезд (юго-западная часть и село Степурино). После ликвидации губерний в 1929 году была образована Западная область с центром в городе Смоленске. В её состав вошёл вновь образованный Степуринский район (существовал с 1 октября 1929 по 20 сентября 1930 года). После его упразднения территория поселения входит в Старицкий район
 в 1930—1935 — Западной области,
 в 1935—1990 — Калининской области,
 с 1990 — Тверской области.

Известные люди

Достопримечательности 
На востоке поселения, южнее деревни Балашутино, вблизи бывшей деревни Бортенево, у ручья Остраганец (Строганец), впадающего в реку Шошу, место Бортеневской битвы 1317 года.

Примечания 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Старицкого района